Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute du  au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 1987)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 1987 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1987
Miami
Tennis aux États-Unis en 1987
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis en février 1987
Tennis en mars 1987